

Sigle 
EDO est un sigle qui peut signifier :
 équation différentielle ordinaire, en mathématiques ;
 Extended Data Out (en français, mémoire vive à sortie de données étendue), un type de barrette de mémoire en informatique.

Sciences humaines et sociales 
Edo est un nom qui peut signifier :
 édo, une langue de la famille nigéro-congolaise, parlée dans la région de l'ancien royaume du Bénin au Nigeria, et sur l'archipel de Sao Tomé-et-Principe ;
 Edo, un peuple du Nigeria ;
 époque d'Edo (1600-1868), une des périodes de l'histoire du Japon.

Patronyme 

 Bruno Ateba Edo, un évêque camerounais.

Toponyme 

 État d'Edo, un état du Nigeria ;
 Edo, l'ancien nom de Benin City (une ville nigériane) ;
 Edo, l'ancien nom de Tokyo, la capitale japonaise.

Hydronyme 
 Edo, un cours d'eau japonais passant par Tokyo